Кубок Китайской футбольной ассоциации TOSHIBA — 14-й розыгрыш национального Кубка по футболу.
Матчи первого раунда начнутся 26 мая 2012 года, финал Кубка проходил 10 и 17 ноября 2012 года. Победитель текущего розыгрыша получал право выступать в Лиге Чемпионов АФК 2013.

Титульный спонсор розыгрыша — японская компания Toshiba.

Регламент

Участники

Суперлига 
Суперлигу будут представлять 16 команд.

 Бэйцзин Гоань
 Чанчунь Ятай
 Далянь Аэрбин
 Далянь Шидэ
 Гуанчжоу Эвергранд
 Гуанчжоу Фули
 Гуйчжоу Жэньхэ
 Ханчжоу Гринтаун

 Хэнань Констракшн
 Цзянсу Сайнти
 Ляонин Хувин
 Циндао Чжуннэн
 Шаньдун Лунэн
 Шанхай Шэньхуа
 Наньчан Хэнъюань
 Тяньцзинь Тэда Обладатель кубка 2011

Первая лига 
Первую лигу будут представлять 16 команд.

 Пекинский Технологический университет
 Пекин Баси
 Чэнду Блэйдс
 ФК Чунцин
 Чунцин Лифань
 Фуцзянь Смарт Хиро
 Гуандун Жичжицюань
 Харбин Итэн

 Хух-Хото Дунцзинь
 Хунань Биллоуз
 Шанхай ДунъЯ
 Шэньян Шэньбэй
 Шэньчжэнь Руби
 Тяньцзинь Сунцзян
 Ухань Чжоэр
 Яньбянь Чанбайху

Вторая лига и любительские клубы 
Также в розыгрыше примут участие 16 клубов, представляющих Вторую лигу Китая по футболу в сезоне 2012 года, а также команды из любительской лиги, попавшие в финальную стадию розыгрыша 2011 года. Также команды могли представлять колледжи (Футбольная лига колледжей Китая, ) и Лигу Мечты ().

 Гуйчжоу Чжичэн Торо (Вторая лига)
 Дунгуань Наньчэн (Вторая лига)
 Молодёжная команда провинции Шаньдун (Вторая лига)
 Шанхай Зобон (Вторая лига)
 Хэбэй Чжунцзи (Вторая лига)
 Молодёжная команда Гуандуна (Вторая лига)
 Шэньси Лаочэнгэнь (Вторая лига)
 Молодёжная команда провинции Хубэй (Вторая лига)

 Торнадо (Банк Даляня) (Любительская лига)
 Чанчунь Фэнъюнь (Любительская лига)
 Ухань Дунфэн Хонда (Любительская лига)
 Хэбэй Инли (Любительская лига)
 Шаньси Цзяъи1 (Лига колледжей)
 Университет Тунцзи (Лига колледжей)
 Ухань Хунсин (Лига Мечты)
 Цзыбо Сандэй (Лига Мечты)

Примечание 1: Реорганизован Тайюаньским технологическим университетом

Результаты 
В каждом из матчей команда, занимающая более высокое место, играет дома.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Первые матчи

Вторые матчи

Финал

Первый матч 

Судьи на линиях:
 Эшли Бичам (Австралия)
 Натан Макдональд (Австралия)
Четвёртый судья:
Яо Цин

Второй матч 

Судьи на линиях:
 Ким Сунг Иль (Южная Корея)
 Джи Сён Мин (Южная Корея)
Четвёртый судья:
Ван Ди

Победитель

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2012
Спорт в Китае в 2012 году
Футбол в Азии в 2012 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2012